Реборделу () — португальська власна назва.

Топоніми

Реборделу (Амаранте) — парафія.
 Реборделу (Віняйш) — парафія.